The Remixes (Shakira), een verzamelalbum uit 1997 van de Colombiaanse zangeres Shakira
 The Remixes (Mariah Carey), een verzamelalbum uit 2003 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 The Remixes (White Lies), een EP uit 2010 van Engelse band White Lies